Eddie Berganza (1965?-), écrivain et éditeur de comics américain
 Francisco de Berganza (1663-1738), moine espagnol Bénédictin
 Francisco Xavier Berganza (né en 1967), homme politique Mexicain
 Paloma Berganza (19?-), chanteuse espagnole
 Teresa Berganza (1933-2022), chanteuse espagnole d'opéra